Puchar Europy Mistrzyń Krajowych 1987 – 27. sezon Pucharu Europy Mistrzyń Krajowych rozgrywanego od 1960 roku, organizowanego przez Europejską Konfederację Piłki Siatkowej (CEV) w ramach europejskich pucharów dla żeńskich klubowych zespołów siatkarskich "starego kontynentu".

Drużyny uczestniczące 
  Paloma Branik Maribor
  CSKA Sofia
  Sollentuna Sztokholm
  SC Uni Bazylea
  Tarmo Barberà
  Deco Denderhoutem
  Vaasan Vasama
  KFUM Voldan
  Sneek Avero OS
  Leixões Matosinhos
  CSM Clamart
  Olimpic Luksemburg
  Eczacıbaşı Stambuł
  Rudá Hvězda Praga
  Filathlitikos Saloniki
  Kaufhaus Innsbruck
  Urałoczka Swierdłowsk
  Czarni Słupsk
  Újpest Dózsa
  Olimpia Rawenna
  Bayern Lohhof
  AEL Limassol
  SC Dynamo Berlin
  CSKA Moskwa

Rozgrywki

Runda wstępna 

|-
|colspan="5" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="5" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="5" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="5" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="5" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="5" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="5" style="background:#f6f6f6;"|

|}

Runda 1/8 

|-
|colspan="5" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="5" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="5" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="5" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="5" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="5" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="5" style="background:#f6f6f6;"|

|}

Ćwierćfinał 

|-
|colspan="5" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="5" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="5" style="background:#f6f6f6;"|

|}

Turniej finałowy 
 Karlsruhe

Tabela

|}

Wyniki

|-
|colspan="5" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="5" style="background:#f6f6f6;"|

|}

Klasyfikacja końcowa

Bibliografia 
 

1986 w piłce siatkowej
1987 w piłce siatkowej
Puchar Europy Mistrzyń Krajowych siatkarek